Масазыр — азербайджанский топоним.
 Масазыр — населенный пункт в Апшеронском районе Азербайджана.
 Масазыр — озеро в Апшеронском районе Азербайджана.